Wilhelm Steeg ist der Name folgender Personen
* Wilhelm Steeg (Widerstandskämpfer) (1885–1944), deutscher Galvanisierarbeiter und Gegner des Nationalsozialismus
 Wilhelm Steeg (Feinoptiker)  (1819–1903), deutscher Feinoptiker